Вайнерт:
 Вайнерт Еріх — німецький письменник і громадський діяч
 Вайнерт Голкер — німецький журналіст і телеведучий
 Вайнерт Йорн — німецький історик

Вайнерт-Вілтон:
 Вайнерт-Вілтон Луї — німецький письменник

Німецькі прізвища